Bojanowski − polskie nazwisko. Na początku lat 90. XX wieku w Polsce nosiło je 4264 osób.

Osoby noszące nazwisko Bojanowski:
 Edmund Bojanowski (1814–1871) – polski działacz społeczny, błogosławiony
 Gustaw Bojanowski (1889–1957) – polski poeta i prozaik
 Julian Bojanowski (1922–2014) – polski inżynier i pilot
 Ksawery Bojanowski (1795–1866) – powstaniec listopadowy, ziemianin, brat Konstancji Łubieńskiej
 Michał Bojanowski (1865–1932) – polski polityk narodowy
 Stanisław Bojanowski (1894–1959) – polski polityk narodowy 
 Stanisław Bojanowski (1507–1555) – sekretarz królewski Zygmunta II Augusta
 Wojciech Bojanowski (ur. 1984) – polski dziennikarz
  Roman Bojanowski  (ur. 1949) – działacz podziemnych struktur Solidarności, drukarz.

Przypisy 

Polskie nazwiska